— название биологических таксонов:
 , род растений семейства Кипрейные.
  — род аммонитов из семейства .